Златнар (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Златнар, Дамьян (род. 1977) — словенский и сербский спортсмен
 Златнар, Мирко (1920—1991) — югославский военный и политический деятель, участник Народно-освободительной войны Югославии.